Cappe oder Cappé ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Philipp Cappe († 1862), deutscher Numismatiker
 Karl Cappe (1770–1833), preußischer Landrat
 Maurice Cappé (1887–1930), französischer Autorennfahrer